Пунта Арена има више значења:

 Пунта Арена, Пунта Азуфре (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Арена (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пунта Арена (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пунта Арена (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пунта Арена (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику